Boles Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boles Township (Missouri)
 Boles Township (Oklahoma)